Bermond ou Bermont est un vieux nom germanique et nom de saint, écrit Berimund au  siècle (Guerrier protecteur) puis bermund au  siècle et Bremund au  siècle est un patronyme porté notamment par :

 Joseph Bermond (1853-1957), homme politique et notaire français ;
 Marie-Joseph Jacques Bermond (1759-1838), homme politique français ;
 Monique Bermond (née en 1927), critique littéraire, animatrice et un productrice d'émission radiophonique française ;
 Philéas Félix Bermond (1827-après 1901), artiste-peintre de l’École française.

Voir aussi

Références